Арру (коммуна) — коммуна во Франции, департамент Арьеж.
 Арру (река) — река во Франции, в регионе Бургундия.